Мото Гран-при Каталонии было 7-й гонкой в чемпионате мира по шоссейно-кольцевым мотогонкам Мото GP 2007 года. Эта гонка прошла с 8 по 10 июня 2007 года на гоночной трассе автодрома Каталунья, Барселона, Испания.

Результаты к классе MotoGP

250cc classification

Результаты к классе 125cc 

Каталония